Alexandru Sergiu Grosu – calciatore moldavo
 Eduard Michael Grosu – ciclista su strada rumeno
 Alina Hrosu – cantante ucraina